Azusa est un nom propre pouvant faire référence à :
 Azusa, une ville du comté de Los Angeles en Californie ;
 Azusa, un prénom japonais ;
 Azusa, le nom de scène d', une chanteuse japonaise de J-pop ;
 Azusa, un cratère d'impact situé sur Mars ;
 Azusa, un groupe de metal de death progresif ;
 Azusa, un train express au Japon ;
 Azusa-gawa, une rivière au Japon.

Homonymie